Trellis, aus dem englischen für Flechtwerk oder Gitter, steht für

Trellis-Code, ein technisches Modulationsverfahren
Trellis-Diagramm, eine grafische Darstellungsart von Zustandsübergängen in der Signalverarbeitung
Trellis-Quantisierung, eine Quellenkodierung in der Bildverarbeitung